Sverigecupen kan syfta på:

Sverigecupen i alpin skidåkning
Sverigecupen i längdskidåkning
Sverigecupen i handboll